Супрунов В'ячеслав Іванович — заслужений артист України, актор Черкаського драматичного театру ім. Шевченка.
 Супрунов Леонід Вікторович — депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Супрунов Митрофан Федорович — генерал-майор РА.
 Супрунов Юрій Михайлович — Заслужений працівник освіти України, полковник запасу, вчений секретар навчального відділу Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету.

російські прізвища